Реакционный паром — , использующий  течения реки вдоль фиксированного кабеля для перемещения судна по воде. Подобные паромы обладают лучшими ходовыми качествами по сравнению с обычными канатными, особенно при движении по рекам с сильным течением. Некоторые реакционные паромы используют воздушный кабель, подвешенный к башням на обоих берегах реки, другие — плавучую сейсмокосу, прикреплённую к одной якорной стоянке, которая может располагаться на берегу или в середине канала. Там, где используется воздушный кабель, бегунок прикрепляется с помощью узкого троса. Для управления паромом используется кабельная перемычка или руль, вследствие чего паром движется поперек течения реки. Паром может состоять из одного корпуса или двух понтонов с соединяющей их палубой. Некоторые паромы перевозят только пассажиров, другие могут перевозить и дорожные транспортные средства (некоторые принимают на борт до 12 автомобилей).

Использование в мире

Канада 

В Британской Колумбии действуют свыше 30 паромов, ходящих по рекам — в основном по рекам Фрейзер и Томпсон. Выделяются:
  — через реку Фрейзер, у  в Британской Колумбии
  — через реку Томпсон в Британской Колумбии
  — через реку Фрейзер, у Литтона в Британской Колумбии
  — через реку Томпсон в Британской Колумбии
  — через реку Скина, у  в Британской Колумбии

В Квебеке через реку Ривьер-де-Прери от местечка  до острова Бизар ходит небольшой .

Хорватия 
Реакционные паромы ходят через реки Сава и Драва.

Чехия 
  пересекает Эльбу у местечка  недалеко от Дечина, использует подводный кабель
 Паром Вране-над-Влтавоу — Стрнады, ходящий через реку Влтава у Праги, использует воздушный кабель

Германия 
Через реки Эльба и Везер ходят многие реакционные паромы. С XVII по XIX века много паромов ходило через Рейн. В настоящее время действующими являются:
 Паром Акен — через Эльбу, у Акена, земля Саксония-Анхальт
  — через Эльбу, у Барби, земля Саксония-Анхальт
  — через Эльбу, у Косвиг, земля Саксония-Анхальт
  — через Эльбу, у Ратена, земля Саксония
 Паром Ребель — через Эльбу, между Ребелем и Хафельбергом, земля Саксония-Анхальт
  — через Зале, у Ротенбурга, земля Саксония-Анхальт
  — через Эльбу, у Зандау, земля Саксония-Анхальт
  — через Везер, между Райнхардсхагеном (земля Гессен) и  (земля Нижняя Саксония)
  — через Эльбу, у Магдебурга, земля Саксония-Анхальт

Италия 
Паром Трагетто ди Леонардо — исторический реакционный паром, ходящий через реку Адду в Имберсаго. Предполагается, что его автором был Леонардо да Винчи.

Польша 

 Паром Беховы — через Варту, между Беховым и 
 Паром Борусова — через Вистулу, между Борусовой и  (маршрут 973)
 Паром Броды — через Одру, у  (маршрут 280)
 Паром Бжег — через Одру, между Бжег-Дольны и 
 Паром Цишица — через Вистулу, между Тарнобжегом и  (маршрут 758)
 Паром Чхув — через Дунаец, между Чхувом и Пяски-Дружкувом
 Паром Чешево — через Варту, у 
 Паром Дембно — через Варту, между  и Ожехово
 Паром Гнев — через Вистулу, между Гневом и  (маршрут 510)
 Паром Гжегожовице — через Одру, между  и  (маршрут 421)
 Паром Козубув — через Варту, у 
 Паром Кжеменна — через Сан, между  и 
 Паром Мильско — через Одру, между  и  (маршрут 282)
 Паром Ноздржец — через Сан, между  и 
 Паром Опатовец — через Вистулу, между  и 
 Паром Отфинув — через Дунаец, между  и 
 Паром Погоржелица — через Варту, между  и 
 Паром Поланец — через Вистулу, между Поланцем и 
 Паром Поленчко — через Одру, между  и  (маршрут 138)
 Паром Поморско — через Одру, у  (маршрут 281)
 Паром Седлишовице — через Дунаец, между  и 
 Паром Славск — через Варту, между  и Венглевскими-Холендрами
 Паром Свиняры — через Вистулу, между Баранувым-Сандомерским и  (маршрут 872)
 Паром Ваки — через Варту, у

Словакия 

 Паром Стречно через реку Ваг, между  и  (район Жилина)
 Паром Влчаны-Селице через реку Ваг, между  и  (район Шаля)
 Паром Загорска-Вес, через реку Морава, между  (район Малацки, Словакия) и Ангерн-ан-дер-Марх (округ Гензендорф, Нижняя Австрия, Австрия)

Испания 
 Паром Флиш вдоль берега реки Эбро, в местечке Флиш (Каталония, Испания).
 Паром Миравет вдоль берега реки Эбро, в местечке Миравет (Каталония, Испания). Ходить начал в Средние Века, внешний вид — традиционный деревянный паром.

Швейцария 
Четыре парома ходят через Рейн в Базеле.

Великобритания 
Пассажирский паром  ходит через реку Северн у  в Шропшире. Для движения паром использует частично течение реки, частично — шесты в качестве вёсел.

США 
Некоторые реакционные паромы ходили через реки на плато Озарк в Центральных Штатах в течение первой половины XX века. В настоящее время через реку  рядом с  (штат Миссури) ходит паром Акерс ().

Россия 
Реакционные паромы-катамараны (два понтона) с воздушным кабелем много лет, вплоть до 90-х годов XX века использовались для переправы через реку Катунь в Горном Алтае. Паромы позволяли переправлять через реку как пешеходов, так и автомобили. В настоящее время построены мосты, паромы выведены из эксплуатации (в том числе и из-за проблем с безопасностью — местные жители рассказывали о ряде катастроф из-за обрыва тросов). Один из таких паромов можно увидеть в финале кинофильма «Калина красная».

См. также 

 
 Паром
 Понтон (плавсредство)

Примечания

Ссылки 

 Морской дивизион, Министерство транспорта Британской Колумбии 
 Паром на реке Фрейзер у Литтона 
 History of current-powered ferries in the Ozarks 
 Catalonia historical and tourist information site 

Паромы